Servandoni est le patronyme porté par plusieurs personnes :
 Giovanni Niccolò Servandoni (1695-1766), architecte et décorateur de théâtre franco-italien
 Jean-Nicolas Servandoni, dit D'Hannetaire (1718-1780), comédien français, directeur du Théâtre de la Monnaie, fils ou neveu du précédent
 Eugénie Servandoni, dite D'Hannetaire(1746-1816), danseuse et comédienne au Théâtre de la Monnaie, fille aînée du précédent
 Angélique Servandoni, dite D'Hannetaire (1748-1822), comédienne au Théâtre de la Monnaie, sœur cadette de la précédente